Lada, een Russisch automerk
 Lada (Česká Lípa), een stadsdeel van de Tsjechische plaats Česká Lípa
 Lada (Slowakije), een gemeente in Slowakije
 LADA, een vorm van diabetes mellitus
 Lada (godin), grote godin